La Coppa Davis 1961 è stata la 50ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 42 nazioni: 28 nella zona europea, 7 nella zona dell'est e 7 della zona americana.

L'Australia ha battuto l'Italia, nel challenge round che si è disputato al Kooyong Stadium di Melbourne in Australia dal 26 al 28 dicembre.

Zona Americana

Tabellone

Finale

Zona dell'Est

Tabellone

Finale

Zona Europea

Tabellone

Finale

Semifinali

Challenge Round

Collegamenti esterni

Tennis nel 1961
 1961